

Persone
 Albert Beuchat – calciatore svizzero
 Georges Beuchat – inventore e imprenditore francese

Altro
 Beuchat – società francese di attrezzature per immersione